Klemetskär är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 30 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.  De ligger på ön Flabbskär.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 230 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Klemetskär.

Klimat 
Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö